Mauritaanse parlementsverkiezingen (1946)
 Mauritaanse parlementsverkiezingen (1952)
 Mauritaanse parlementsverkiezingen (1957)
 Mauritaanse parlementsverkiezingen (1959)
 Mauritaanse parlementsverkiezingen (1965)
 Mauritaanse parlementsverkiezingen (1971)
 Mauritaanse parlementsverkiezingen (1975)
 Mauritaanse parlementsverkiezingen (1976)
 Mauritaanse parlementsverkiezingen (1992) - herstel van het meerpartijensysteem
 Mauritaanse parlementsverkiezingen (1996)
 Mauritaanse parlementsverkiezingen (2001)
 Mauritaanse parlementsverkiezingen (2006)
 Mauritaanse parlementsverkiezingen (2013)
 Mauritaanse parlementsverkiezingen (2018)